kreacja par w fizyce
 kreacja pieniądza w ekonomii
 Kreacja – sztuka Ireneusza Irydańskiego
 kreacja aktorska
 kreacja – strój
 kreacja – sztuka teatralna Ireneusza Iredyńskiego